Loewenstein kan avse:
 Jason Loewenstein (1971–), en amerikansk rockmusiker och medlem av indierock-bandet Sebadoh
 Loewenstein Peak, en bergstopp i Antarktis